Zu den Strecken des Fahrplanfelds 651 (Olten–Aarau–Lenzburg–Killwangen-Spreitenbach–Zürich) siehe:

 Bahnstrecke Olten–Aarau
 Heitersbergstrecke (Aarau–Killwangen-Spreitenbach)
 Bahnstrecke Olten–Aarau (Killwangen-Spreitenbach–Zürich)

600…